Turvey steht für:
 Turvey (Bedfordshire), civil parish in Zentralengland

Turvey ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Turvey (* 1980), irische Radsportlerin
 Hugh Turvey (* 1971), britischer Fotograf
 Oliver Turvey (* 1987), britischer Automobilrennfahrer
 Roger Turvey (* 1961), britischer Historiker
 James Robert Turvey (1925–1992), britischer Biochemiker
 Samuel T. Turvey (* 1977), britischer Zoologe